«Душа народа» (1915—1916) — картина художника Михаила Нестерова, одно из наиболее значимых его произведений.
 «Душа народа» (Джанаганамана; , Jôno Gôno Mono) — национальный гимн Индии с 1950 года.